Kostyra ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Kostyra (* 1953), deutscher Metallbauunternehmer und Verbandsfunktionär
 Eugene Kostyra (* 1947), kanadischer Politiker
 Martha Helen Kostyra, verh. Martha Stewart (* 1941), US-amerikanische Fernsehmoderatorin und -köchin, Unternehmerin und Autorin
 Stanisław Kostyra (* 1951), polnischer Schachspieler und Internationaler Meister